Dronning Louise kan henvise til flere dronninger med dette navn:

 Louise af Lothringen (1553-1601) - dronning af Frankrig, gift med kong Henrik 3. af Frankrig
 Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721) – dronning af Danmark og Norge, gift med kong Frederik 4. af Danmark
 Louise af Storbritannien (1724-1751) – dronning af Danmark og Norge, gift med kong Frederik 5. af Danmark
 Louise af Mecklenburg-Strelitz (1776-1810) - dronning af Preussen, gift med kong Frederik Vilhelm 3. af Preussen
 Louise af Orléans (1812-1850) - dronning af Belgien, gift med kong Leopold 1. af Belgien
 Louise af Hessen (1817-1898) – dronning af Danmark, gift med kong Christian 9. af Danmark
 Louise af Nederlandene (1828-1871) - dronning af Sverige og Norge, gift med kong Karl 15. af Sverige
 Louise af Sverige-Norge (1851-1926) – dronning af Danmark, gift med kong Frederik 8. af Danmark
 Louise Mountbatten (1889-1965) - dronning af Sverige, gift med kong Gustav 6. Adolf af Sverige

Se også 
 Louise
 Prinsesse Louise
 Dronning Louises Bro
 Dronning Louises Børnehospital
 Dronning Louises Asylselskab
 Dronning Louises Jernbane
 Dronning Louises Station